Ю́рий Швец:
 Швец, Юрий Борисович (род. 1953) — майор КГБ СССР, писатель.
 Швец, Юрий Павлович (1902—1972) — советский художник-постановщик.